Strijkkwartet nr. 15 (Beethoven)
 Strijkkwartet nr. 15 (Holmboe)
 Strijkkwartet nr. 15 (Sjostakovitsj)
 Strijkkwartet nr. 15 (Villa-Lobos)